Pea Ridge (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Pea Ridge (Virgínia de l'Oest), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.